Stellenwert bezeichnet:

 die Bedeutung eines Gegenstandes oder Handelns, siehe Wichtigkeit
 eine Potenz der Basis eines Stellenwertsystems, siehe Stellenwertsystem #Stelle und Stellenwert